Johann Sonderegger ist der Name folgender Personen:

* Johann Conrad Sonderegger (Politiker) (1834–1899), Schweizer Gemeindepräsident, Kantonsrat, Regierungsrat und Nationalrat
 Johann Jakob Sonderegger (1838–1905), Schweizer Pädagoge, Gemeindepräsident, Kantonsrat, Regierungsrat und Nationalrat
 Johann Konrad Sonderegger (1834–1885), Schweizer Kaufmann und Konsul